Альстер — река в Германии, протекает по землям Бавария и Тюрингия.
 Альстер — река в Германии, приток Эльбы.
 Альстер () — город в Швеции.
 Альстер — длинное пальто, изготовляемое из плотной саржи, имеющее пояс и отстёгивающийся капюшон.

 Фамилия
 Альстер, Ладислав (1927—1991) — чехословацкий шахматист, журналист.